Leopoldo Minesso – avvocato, giornalista e politico italiano
 Mattia Minesso – calciatore italiano